Johan Fransson (né le  à Kalix en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il remporte le Trophée européen 2012 avec le Luleå HF.

Trophées et honneurs personnels 
Saison 2010-2011 de la KHL : nommé défenseur du mois de novembre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Luleå HF || Elitserien ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Luleå HF || Elitserien ||44 ||3 ||3 ||6 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2004-2005 || Luleå HF || Elitserien ||43 ||1 ||6 ||7 ||30 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Luleå HF || Elitserien ||50 ||3 ||5 ||8 ||74 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6 
|-
|2006-2007 || Frölunda HC || Elitserien ||35 ||0 ||6 ||6 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007|| Ässät Pori || SM-liiga ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2006-2007 || Linköpings HC || Elitserien ||8 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 ||  Linköpings HC || Elitserien ||48 ||5 ||9 ||14 ||24 ||16 ||0 ||5 ||5 ||16
|-
|2008-2009 || HC Lugano || LNA ||7 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||  Linköpings HC || Elitserien ||40 ||3 ||7 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Luleå HF || Elitserien || 54|| 11|| 19|| 30|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 38|| 6|| 10|| 16|| 22|| 11|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Luleå HF || Elitserien || 48|| 1|| 19|| 20|| 12|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Luleå HF || Elitserien || 55|| 3|| 8|| 11|| 12|| 15|| 0|| 10|| 10|| 6
|-
|2013-2014 || Luleå HF || SHL || 38|| 5|| 10|| 15|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 32|| 4||16 ||20 ||22 || 9||1 ||4 || 5||12
|-
|2015-2016 || Genève-Servette HC || LNA || 39|| 7|| 15|| 22|| 12|| 11|| 0|| 1|| 1||18
|-
| 2016-2017 || Genève-Servette HC || LNA || 45 || 5 || 10 || 15 || 52 || 4 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Genève-Servette HC || LNA || 40|| 0 ||	19 ||	19 ||	38 || 4 || 	1 ||	0 ||	1 ||	4
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA ||30 ||6 ||12 ||18 ||14 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2 
|-
|2019-2020 || Leksands IF || SHL ||41 ||3 ||8 ||11 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Leksands IF || SHL ||22 ||1 ||4 ||5 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-

Notes et références 

Naissance en février 1985
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur des Frölunda Indians
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Lugano
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Leksands IF